
Око Ра (или Глаз Ра) представляло собой женский аналог бога солнца Ра в мифологии египтян.

Око Ра силой подчиняло себе врагов бога Ра. Оно расширяло возможности Ра и по значимости приравнивалось к солнечному диску. Однако оно могло вести себя и как независимый орган, который мог принимать образ любой египетской богини, в том числе Хатхор, Сехмет, Баст, Уаджит и Мут. Богиня око могла быть как мать, сестра, супруга и дочь солнечного бога. Она принимала участие в круге творения Ра, в котором он порождает обновлённую форму себя, рождаясь на рассвете. Яростная природа глаза защищала Ра против зачинщиков беспорядков, которые постоянно угрожали его власти. Эта опасная сторона богини часто представляется в образе львицы, урея или кобры, которые представляли собою символы защиты и королевской власти. Как оберег власти, око Ра часто отождествляют с глазом Гора, который в других случаях имел отдельное понятие.

Око Ра принимало участие во многих областях древнеегипетской религии, в том числе в культах многих богинь, которые приравнивались к нему. Оно было силой дающей жизнь, с помощью которой проводились ритуалы в храме. Его опасная сторона была призвана защищать фараона, священные места, обычных людей и их дома.

Сюжет мифа об «оке Ра» 
Ра считался сыном первобытного хаоса Нун и до мироздания пребывал в нём вместе с божествами стихий. Затем он, «более великий, чем произведший его, более древний, чем родившие его», вышел из океана-отца. Первоначально при Ра не было женских божеств: он творил сам по себе. Создав мир, Ра царствовал над ним подобно человеку-фараону, и в это время был золотой век. Ра всё держал в своих руках, благодаря магической силе своего таинственного имени. Когда случилось неповиновение людей, по совету своего отца, Ра решился истребить человеческий род, наслав на него свое «око» - богиню Хатхор (Гатор) в образе львицы Сехмет, которая произвела страшное избиение; люди стали тонуть в собственной крови. Ра сжалился и спас на другой день уцелевших людей, напоив Хатхор-Сехмет допьяна. Однако, неблагодарность людей огорчила Ра, и он решился уйти от них на небо.

См. также 
 Глаз Гора
 Список египетских богов

Примечания

Литература 
 Darnell, John Coleman (1995). «Hathor Returns to Medamûd». Studien zur Altägyptischen Kultur 22. JSTOR 25152711.
 Darnell, John Coleman (1997). «The Apotropaic Goddess in the Eye». Studien zur Altägyptischen Kultur 24. JSTOR 25152728.
 Goebs, Katja (2008). Crowns in Egyptian Funerary Literature: Royalty, Rebirth, and Destruction. Griffith Institute. ISBN 978-0900416-87-3.
  (1997) (in German). Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh, 2d ed. Vandehoeck & Ruprecht. ISBN 3-525-53737-9.
 Lesko, Leonard H. (1991). «Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology». In Shafer, Byron E. Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice. Cornell University Press. ISBN 0-8014-2550-6.
  (2004). Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-517024-5.
 Ritner, Robert K. (1990). «O. Gardiner 363: A Spell Against Night Terrors». Journal of the American Research Center in Egypt 27. JSTOR 40000071.
 Szpakowska, Kasia (2003). «Playing with Fire: Initial Observations on the Religious Uses of Clay Cobras from Amarna». Journal of the American Research Center in Egypt 40. JSTOR 40000294.
 Troy, Lana (1986). Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 91-554-1919-4.
 Troy, Lana (1997). «Mut Enthroned». In van Dijk, Jacobus. Essays on Ancient Egypt in Honor of Herman Te Velde. Styx Publications. ISBN 90-5693-014-1.
  (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05120-8.
 de Cenival, Françoise (1988) (in French). Le Mythe de l’oeil du soleil. Sommerhausen. ISBN 3-924151-02-4.

Ссылки 
 Eye of Ra, Eye of Horus (англ.)
 The Eye of Ra  (англ.)
 The Eye of Horus (originally The Eye of Ra) (англ.)

Древнеегипетская мифология
Древнеегипетские богини